Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2022 vond plaats van woensdag 9 tot en met zondag 20 maart 2022 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 33e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2022. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Paula Badosa was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Maria Sakkari.

De als eerste geplaatste Tsjechische Barbora Krejčíková had zich kort voor aanvang van het toernooi afgemeld, wegens een elleboogblessure.

Het derde reekshoofd, Iga Świątek uit Polen, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Griekse Maria Sakkari in twee sets. Świątek wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Indian Wells op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijfde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 1.231.245 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens, als twintigste geplaatst, kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde – zij won haar openingspartij van Marta Kostjoek maar zwichtte in de derde ronde tegen Daria Saville. Haar land­genote Alison Van Uytvanck bereikte de tweede ronde. De derde Belgische, Maryna Zanevska, kwam niet voorbij de eerste ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus verloor eveneens haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Hsieh Su-wei en Elise Mertens had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Mertens speelde samen met Veronika Koedermetova, met wie zij het eerste reekshoofd vormde – zij strandden al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Chinese duo Xu Yifan en Yang Zhaoxuan won het toer­nooi. In de op zaterdag 19 maart gespeelde finale ver­sloe­gen zij het als zevende geplaatste koppel Asia Muhammad en Ena Shibahara in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Xu Yifan had daar­naast elf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Yang Zhaoxuan vijf.

Behalve Mertens was er nog een Belgische deelneemster: Kirsten Flipkens met Sania Mirza uit India aan haar zijde – zij bereikten de tweede ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs en Desirae Krawczyk (VS), die als zesde waren geplaatst, hadden evenzo de tweede ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspeschema WTAl
 Toernooischema ITF

Indian Wells 2022
Indian Wells